Лас Хунтитас има више значења:

 Лас Хунтитас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хунтитас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтитас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтитас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтитас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтитас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хунтитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику